Dennis Smith peut désigner :
 Dennis Smith (19?-), réalisateur américain ;
 Dennis Smith Jr. (1997-), joueur américain de basket-ball.